Termin GGT5 ima više značenja.

 Leukotrienska C4 hidrolaza, enzim
 GGTLA1, enzim koji je kod ljudi kodiran GGT5 genom